El término Región Oriental puede referirse a:la política 2.9

 La Comarca Oriental de Murcia (España), también llamado localmente Región Oriental.
Región Oriental, Marruecos
 Región Oriental, Ghana.
 Región Oriental, Nepal.
 Región Oriental, Paraguay.
 Región Oriental, Uganda.
 Región Oriental, Ucrania.
 Subregión Oriente, Norte de Santander (Colombia).
 Subregión Oriente, Valle del Cauca (Colombia).
 Región de Oriente, Camerún.
 Región de Oriente, Burkina Faso.